Il singolare del Kremlin Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Sjeng Schalken.

Paul-Henri Mathieu ha battuto in finale 4–6, 6–2, 6–0 Schalken.

Teste di serie

  Marat Safin (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Albert Costa (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)

 Roger Federer (quarti di finale)
 Thomas Johansson (primo turno)
 Sjeng Schalken (finale)
 David Nalbandian (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Kremlin Cup 2002
ATP Tour 2002